Per locomotiva DB 220 si possono intendere due serie di locomotive diesel tedesche:
 la ex locomotiva DB V 200.0 dal 1968 al 1984
 la ex locomotiva DR V 200 dal 1992 al 1995